Wladimir Fedossejew ist der Name folgender Personen:

* Wladimir Iwanowitsch Fedossejew (* 1932), russischer Dirigent
 Wladimir Wassiljewitsch Fedossejew (* 1995), russischer Schachspieler